Rostov Veliki, een stad in de Russische oblast Jaroslavl
Rostov aan de Don, een stad in Rusland
oblast Rostov, een oblast in het Zuidelijk Federaal District van de Russische Federatie
FK Rostov, een Russische voetbalclub uit Rostov aan de Don